Mycofalcella är ett släkte av svampar. Mycofalcella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycofalcella